Leistungspotenzial  steht für:

 Leistungspotenzial (Psychologie), anlagemäßige Voraussetzung für eine Energieleistung des Menschen 
 Leistungspotenzial (Wirtschaft), Fähigkeit eines Unternehmens zur Erstellung von Leistungen